Il titolo Tomie si riferisce a:

Tomie: manga scritto e disegnato da Junji Itō nel 1987
Tomie: film diretto da Ataru Oikawa nel 1999
Tomie: Another Face: film diretto da Toshirô Inomata nel 1999
Tomie: Replay, film diretto da Tomijiro Mitsuishi nel 2000
Tomie: Re-birth, film diretto da Takashi Shimizu nel 2001
Tomie: Forbidden Fruit, film diretto da Shun Nakahara nel 2002
Tomie: Beginning, film diretto da Ataru Oikawa nel 2005
Tomie: Revenge, film diretto da Ataru Oikawa nel 2005
Tomie vs Tomie, film diretto da Tomohiro Kubo nel 2007
Tomie Unlimited, film diretto da Noburu Iguchi nel 2011